Lilla Kvarnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Kvarnsjön (Karl Gustavs socken, Västergötland), sjö i Varbergs kommun, 
Lilla Kvarnsjön (Revesjö socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (6,97 ha)
Lilla Kvarnsjön, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (11,4 ha)
Lilla Kvarnsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (6,96 ha)

Se även
Kvarnsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn